Bodenplatte steht für:

 im Bauwesen ein plattenförmiges Fundament, siehe Gründung (Bauwesen)
 Teil eines Mörsers
 Unternehmen Bodenplatte, deutscher Luftangriff im Zweiten Weltkrieg
 Fußbodenplatte aus Naturstein, die
 im Innenbereich meist 2 bis 3 Zentimeter dick ist und
 im Außenbereich je nach Verwendungszweck auch als Gehwegplatte bezeichnet wird